Георг Карп (1886—1983) — генерал-лейтенант вермахту.
 Річард Манніг Карп (, 3 січня 1935) — інформатик, ідеолог програмування та професор Гарвардського університету.
 Карп () — литовський шляхетський герб.
 Моара-Карп () — село у повіті Сучава в Румунії.
 «Карп»  — серія підводних човнів, побудованих у 1904—1906 роках у Німеччині за проектом «E».
 Хіросіма Тойо Карп (, хіросіма тойо капу; ) — японська професійна бейсбольна команда в Центральній Лізі Японії.
 Карп — інша назва коропа у лемківській говірці.

Населені пункти та їхні частини

 Карп — село в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Карп — село в гміні Рудка Більського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Карпи (значення)

Примітки